Кваутенко има више значења:

 Кваутенко (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Кваутенко (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кваутенко, Ла Кањерија (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кваутенко (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику